Архи може да се отнася до:

 Архи (митология) – митологична фигура
 Архи (спътник) – спътник на Юпитер